Cerastinostoma är ett släkte av tvåvingar. Cerastinostoma ingår i familjen kolvflugor. 

Släktet innehåller bara arten Cerastinostoma ostiorum.

Källor 

Kolvflugor
Cerastinostoma